El Torneo Internacional Alevín de Fútbol 7 puede referirse a:

 Torneo internacional alevín de fútbol 7 de Arona, jugado en diciembre en Arona, Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Torneo internacional alevín de fútbol 7 de Arosa, jugado en mayo / junio en Villagarcía de Arosa, Pontevedra.